Международна футболна купа 1964/65 е 4-тото издание на турнира, проведено през сезон 1964/65. Турнирът се състои от 44 отбора, разпределени в 11 групи. Победителите от всяка група се класират за фазата на директна елиминация. За първи път участват и отбори от България и Гърция.

Групова фаза

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група C1 

1 Олимпиакос изиграва първите две срещи. Останалите мачове изиграва Паниониос Атина, които вземат и резултатите на Олимпиакос.

Група C2

Група C3

Първи кръг 
УЕФА издава решение, че клубове, които участват в турнирите на УЕФА (КЕШ и КНК), не могат да участват в други турнири, които са извън лятната пауза. Поради тази причина Доор Вилскрахт Стрек (участник в КЕШ), Малмьо ФФ (участник в КЕШ), Херта Берлин, Лайпциг и Полония Битом се класират директно за четвъртфиналите.

Четвъртфинал 
Доор Вилскрахт Стрек участва и в Купата на европейските шампиони и по този начин отпада от турнира. Ето защо Лиеж се класира директно за полуфинала.

Полуфинал

Финал

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото